Con il termine Impero francese in generale si fa riferimento:

 al Primo Impero francese (1804-1814 e 1815), sotto Napoleone Bonaparte

 al Secondo Impero francese (1852-1870), sotto Napoleone III di Francia

Per estensione il termine può fare riferimento anche:

 all'Impero carolingio (800-843)

 all'Impero coloniale francese (1534-1946)
 Primo impero/spazio coloniale francese (1534-1815)
 Secondo impero/spazio coloniale francese (1815-1946)